Ez a lista azokat az (a, b, c) pitagoraszi számhármasokat tartalmazza, ahol a < b < c és c ≤ 200. Összesen 127 ilyen számhármas létezik.

Források 
 

Matematikai listák